Рекубирачи има више значења:

 Рекубирачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рекубирачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику